Нурия Льягостера Вивес (; род. 16 мая 1980 года в Пальма-де-Мальорке, Испания) — испанская теннисистка; победительница 18 турниров WTA (из них 16 — в паре); победительница одного итогового турнира WTA в парном разряде; финалистка Кубка Федерации 2008 в составе национальной сборной Испании.

Общая информация 
Родителей Нурии зовут Хорди и Мария.

Любимый удар — с бэкхенда по линии.

В ноябре 2013 года Льягостера была дисквалифицирована на два года за использование метамфетамина. Теннисистка решила не дожидаться окончания дисквалификации и сразу по объявлении решения ITF объявила о завершении профессиональной карьеры теннисистки.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)

Победы (11)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (27)

Победы (16)

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Испании
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил